Благовещенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Благовещенская волость (Петропавловский уезд) — в составе Акмолинской области, Петропавловский уезд
 Благовещенская волость (Шенкурский уезд) — в составе Архангельской губернии, Шенкурский уезд
 Благовещенская волость (Вологодский уезд) — в составе Вологодской губернии, Вологодский уезд
 Благовещенская волость (Усть-Сысольский уезд) — в составе Вологодской губернии, Усть-Сысольский уезд
 Благовещенская волость (Шавельский уезд) — в составе Ковенской губернии, Шавельский уезд
 Благовещенская волость (Варнавинский уезд) — в составе Костромской губернии, Варнавинский уезд
 Благовещенская волость (Юрьевецкий уезд) — в составе Костромской губернии, Юрьевецкий уезд
 Благовещенская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии, Балашовский уезд
 Благовещенская волость (Туринский уезд) — в составе Тобольской губернии, Туринский уезд
 Благовещенская волость (Уфимский уезд) — в составе Уфимской губернии, Уфимский уезд